Кубок Футбольної ліги 2018–2019 — 59-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Турнір також відомий як Carabao Cup, в честь головного спонсора турніру, Carabao Energy Drink. Змагання проводиться за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вдруге поспіль здобув Манчестер Сіті.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 серпня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня 2018

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня 2018

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 жовтня 2018

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 листопада 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 листопада 2018

|}

1/4 фіналу

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 грудня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 грудня 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/24 січня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/23 січня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на soccerway 

2018–2019
2018 у футболі
2019 у футболі
2018 в англійському спорті
2019 в англійському спорті